Darius steht für:

 Darius (Vorname), ein männlicher Vorname
 lateinische Schreibweise von Dareios
 (7210) Darius, ein Asteroid
 Darius (Spieleserie), eine Computerspielreihe

Siehe auch:
 Dariusch (Dāriūš)
 Dariusz